La Coppa Italia di pallacanestro maschile 1998 ebbe luogo dal 28 agosto 1997 al 1º febbraio 1998. La squadra campione fu la Fortitudo Bologna.

Struttura 
Le eliminatorie per raggiungere le final four furono così strutturate: un primo turno (sedicesimi di finale) di sole 12 partite dove si incontrano tutte le squadre di serie A1 e A2 ad esclusione delle 4 semifinaliste dei play-off scudetto dell'anno precedente, che sono ammesse di diritto al turno successivo. Un secondo turno dove, oltre alle 12 vincitrici dei sedicesimi, si uniscono le 4 semifinaliste play-off della stagione 1996-1997. Le vincitrici approdarono ai quarti di finale, da dove uscirono le 4 squadre delle final four.

In tutti i turni eliminatori la qualificazione si giocò in due partite di andata e ritorno, con somma dei punti. Le final four si svolsero il 31 gennaio e 1º febbraio 1998 a Casalecchio di Reno (Bologna).

Tabellone

L'asterisco indica la squadra che ha disputato la prima partita in casa.

Verdetti
 Vincitrice Coppa Italia:  Teamsystem BolognaFormazione: Dominique Wilkins, Carlton Myers, David Rivers, Roberto Chiacig, Gregor Fučka, Giacomo Galanda, Stefano Attruia, Dan Gay, Paolo Moretti, Dan O'Sullivan. Allenatore: Valerio Bianchini.
MVP delle final four: Carlton Myers (Teamsystem Bologna).

Collegamenti esterni

Pallacanestro nel 1998
Coppa Italia di pallacanestro maschile